Мальре (Франция) ()
 Мальре (Швейцария) ()
 Мальре-Буссак